

Боянув — гміна в Стальововольському повіті Підкарпатського воєводства
 Боянув — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Боянув — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Боянув — село в гміні Кшановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства